Болеслав е мъжко име, разпространено главно в Източна Европа. Думата е от славянски произход и означава „по-славен“.

С това име са известни няколко чешки и полски владетели:

Чешки князе:

 Болеслав I Страшни – управлявал 935 – 967 г.
 Болеслав II Благочестиви – управлявал 967 – 999 г.
 Болеслав III Рижия – управлявал 999 – 1003 г.

Полски крале:

 Болеслав I Храбри – управлявал 992 – 1025 г.
 Болеслав II Щедри (Болеслав II Смели) – управлявал 1058 – 1080 г.
 Болеслав III Кривоусти – управлявал 1102 – 1139 г.
 Болеслав IV Къдрави – управлявал 1146 – 1173 г.
 Болеслав V Срамежливи — управлявал 1243 - 1279 г. (Малополско войводство)

Болеслав може да се отнася и за:

 Млада Болеслав — град в Чехия, административен център на Среднобохемски край.
 Болеславец – град в Полша.

Мъжки имена